Регион Восточная Анатолия (, ) — один из семи географических (статистических) регионов Турции. Включает 14 илов (провинций). Территория примерно соответствует историко-географической Западной Армении.

Этимология 
Принятое турецкими властями название для региона «Восточная Анатолия» буквально переводится как «Восточный Восток» (от греч. «анатолия» — восток).

Состав 
В регион входят следующие илы (провинции):
 Агры
 Ардахан
 Бингёль
 Битлис
 Элязыг
 Эрзинджан
 Эрзурум
 Хаккяри
 Ыгдыр
 Карс
 Малатья
 Муш
 Тунджели
 Ван

Население 

Численность населения региона по состоянию на 1 января 2014 года составляет 5906564 человек.

Национальный состав региона до геноцида армян 
Коренное армянское население региона было уничтожено в ходе геноцида 1915—1923 годов. 
Согласно переписи ,проведенной Константинопольским Патриархатом в 1878 и 1912 годах, в этом регионе проживало:

Национальный состав региона в наши дни 
Так как все армянское население было уничтожено или депортировано во время Геноцида армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, этнический состав региона сильно изменился. Общая численность населения региона составляет 5 966 101 человек (оценка 2019 года), по сравнению с 6 100 000 человек по данным 2000 года. Не менее 62% составляют курды, особенно преобладая в илах субрегиона Центральная Восточная Анатолия (илы Бингёль, Битлис, Ван, Малатья, Муш, Тунджели, Хаккяри, Элязыг), составляя там в целом 79,1 % от всего населения (или 3,1 млн. человек), тогда как в субрегионе Северо-Восточная Анатолия (илы Агры, Ардахан, Байбурт, Карс, Ыгдыр, Эрзинджан, Эрзурум) — лишь 32% (или 0,7 млн. человек); включая курдов-заза, населяющих преимущественно илы Бингёль, Тунджели, Элязыг, восток ила Малатья, юг илов Эрзинджан и Эрзурум и другие.. В субрегионе Северо-Восточная Анатолия (особенно в илах Карс, Ыгдыр и Ардахан) значительную долю в населении составляют турки и азербайджанцы.

Примечания 

Регионы Турции